Жан (III) Жувене́, Жан-Бати́ст Жувене́ (, ; 1 мая 1649, Руан — 5 апреля 1717, Париж), в литературе известный как Жувене Великий (в другом переводе — Жувене Большой; ) — французский живописец, академик Королевской академии живописи и скульптуры (c 1675). Наиболее известный представитель большой семьи живописцев и скульпторов из Руана, создатель работ на религиозные и мифологические сюжеты.

Биография 
Сын и ученик Лорана Жувене Младшего (1609—1681), двоюродный брат Франсуа Жувене. Уже в ранние годы он демонстрировал блестящие художественные способности и в 17 лет был отправлен отцом в Париж, где быстро совершенствовался в живописи через изучение произведений Н. Пуссена. Уже написанная им в 1673 году картина «Христос исцеляет расслабленного» была замечена; в том же году Жувене получил 2-ю премию от Академии живописи и скульптуры, через два года был избран в её члены, в 1681 году стал её профессором и, наконец, в 1707 году — ректором.

Рисунок Жувене несколько манерен, но не лишен размаха и благородства; колорит же рисунка вообще впадает в неприятный светло-жёлтый тон, но светотень прекрасна, а распределение освещения — живописно. Не будучи силён в линейной перспективе, он пользовался при её исполнении в своих картинах помощью других художников. Большинство произведений Жувене находится в парижских церквях и в Лувре.

К числу лучших принадлежат изображения двенадцати апостолов в церкви Дома Инвалидов, «Христос в доме Марфы в Марии», «Христос исцеляет недужных», «Снятие со креста», «Вознесение Господне» и «Таинство елеосвящения», хранящиеся в настоящее время в Лувре, в котором можно также видеть ещё четыре огромных полотна: «Христос у Симона Фарисея», «Изгнание торговцев из Иерусалимского храма», «Чудесный лов рыбы» и «Воскрешение Лазаря». По ним, по повелению короля Людовика XIV, были вытканы на Гобеленовской мануфактуре великолепные ковры, впоследствии подаренные Петру Великому. 

В конце жизни Жувене, лишившись из-за паралича способности управлять правой рукой, работал левой.

В числе известных учеников Жувене: живописцы Никола Бертен, , Жан-Марк Натье и Жан II Ресту (приходившийся своему наставнику племянником по материнской линии), а также скульптор .

Примечания

Литература 
Первичные источники
 
Основные исследования
 
 
 
Другие работы
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века